Baja California, een deelstaat van Mexico.
BC onder jongeren ook wel de afkorting voor Blowen en Coke. #bclife
Baudartius College, een christelijke scholengemeenschap te Zutphen
Before Christ, een Engelstalige tijdsbepaling (zie: Anno Domini)
Berner Conventie
Brits-Columbia, een provincie in het Westen van Canada
Tropojë (district), een district in de Albanese prefectuur Kukës (kentekencode BC)
Bernardus College, een christelijke schoolgemeenschap in Oudenaarde
Bc kan verwijzen naar:
 Baccalaureus, een titel uit het hoger onderwijs